Савочкино — название нескольких населённых пунктов:
 Савочкино — деревня в Всеволожском районе Ленинградской области.
 Савочкино — деревня в Лениногорском районе Республики Татарстан.